Чивирабо има више значења:

 Чивирабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивирабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику